Garvan steht für:
 Garvan (Gabrowo), Ortschaft in der Oblast Gabrowo, Bulgarien
 Garvan (Silistra), Ortschaft in der Oblast Silistra, Bulgarien
 Garvan (Iran), Ortschaft in Qasr-e Qand County, Sistan und Belutschistan, Iran
 Garvan (Nordmazedonien), Ortschaft im Kreis Konče, Region Südosten (Nordmazedonien), Nordmazedonien

Garvan ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Patrick Garvan (1875–1937), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Garvan-Olin-Medaille